

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 9 podstawowych
 Chmielnik – miasto w województwie świętokrzyskim
 Chmielnik – część miasta Kalisz
 Chmielnik – część miasta Limanowa
 Chmielnik – część miasta Szczebrzeszyn
 Chmielnik – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Chmielnik – część wsi Zagłówki w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Chmielnik – część wsi Drzązna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Chmielnik – część wsi Siemiechów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik
 Chmielnik – część wsi Buchcice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Chmielnik – część wsi Lipa w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Chmielnik – część wsi Grądy w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Chmielnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sabnie
 Chmielnik – przysiółek wsi Kierpień w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek
 Chmielnik – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Chmielnik – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Chmielnik – część wsi Kornice w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie
 Chmielnik – część wsi Rychwałd w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice
 Chmielnik – część wsi Krzczonów w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Opatowiec
 Chmielnik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Chmielnik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Chmielnik – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Chmielnik – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Inne obiekty w Polsce 
 Chmielnik – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim
 Chmielnik – góra w Sudetach Środkowych

Miejscowości poza Polską  
 Chmielnik – miasto w Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie winnickim

Inne znaczenia 
 chmielnik – plantacja chmielu

Zobacz też 

 Chmielniki
 Chmielnik Buski
 Jacek Chmielnik
 Chmielnik-Kolonia

Przypisy